Mesmer, német családnév
 Franz Anton Mesmer (1734–1815) német orvos, csillagász, pszichiáter, pszichológus
 Mesmer, 1994-ben bemutatott film Roger Spottiswoode rendezésében Dennis Potter írásából